

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Pniewko – część wsi Teresin w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice
 Pniewko – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna

Inne 
 Pniewko – niestandaryzowana kolonia wsi Pniewo w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty

Zobacz też 
 Pniewo